

J

Funicolare Jukkokutōge (Ferrovia Izuhakone)
Linea Jimbō (Nome delle linee Linea Kōbe e Linea Takarazuka. Ferrovie Hankyū)
Linea Jōban  (JR East)
Linea Jōetsu (JR East)
Jōetsu Shinkansen (JR East)
Linea Jōhana (JR West)
Linea Jōhoku (JR Central (binari e servizi), Tōkai Trasporti(servizi))
Linea Jōhoku (Ferrovie Iyo)
Linea Jōmō (Linea Jōmō)
Linea Jōnan (Ferrovie Iyo)
Linea Jōshin (Joshin Jōshin)
Linea Jōsō (Ferrovie del Kantō)
Linea JR Kōbe (nickname; JR West) 
Linea JR Kyōto (nickname; JR West) 
Linea JR Takarazuka (nickname; JR West) 
Linea JR Tōzai (JR West) 
Linea JR Yumesaki (nickname; JR West)

K

Linea Kabe (JR West)
Linea Kada (Ferrovie Nankai)
Linea principale Kagoshima (JR Kyūshū)
Linea Kaigan (Ufficio municipale dei trasporti di Kobe)
Linea Kaikyō (JR Hokkaidō)
Linea Kaizuka (Ferrovie Nishi-Nippon)
Linea Kakamigahara (Ferrovie di Nagoya)
Linea Kakogawa (JR West)
Linea Kamaishi (JR East)
Linea Kameido Line (Ferrovie Tōbu)
Linea Kamidaki (Toyama Chihō Railway)
Linea Kamiiida (nome comune Ufficio dei trasporti Città di Nagoya)
Linea Kamikōchi (Matsumoto Electric Railway)
Linea Kamikumamoto (Tram di Kumamoto)
Linea Kanagawa est (Ferrovie Sagami, Ferrovie Keikyū) In progetto
Kanamachi (Ferrovie Keisei)
Linea Kanazawa Seaside (Yokohama New Transit)
Filobus del tunnel Kanden (nome comune Kansai Electric Power Company)
Linea Kansai Aeroporto (traduzione. JR West)
Linea Kansai Kūkō (JR West)
Linea principale Kansai (JR Central, JR West)
Linea Karasuma ( Kyoto Municipal Transportation Bureau)
Linea Karasuyama (JR East)
Linea Karatsu (JR Kyūshū)
Linea Kashihara (Ferrovie Kintetsu)
Linea Kashii (JR Kyūshū)
Linea Kashima (JR East)
Ferrovia di Kashima (Kashima Railway) Closed
Linea Kashima Rinkō (Ferrovie Kashima Rinkai)
Linea Katamachi (JR West)
Linea Katano (Ferrovie Keihan)
Linea Katsuyama Eiheiji (Echizen Railway)
Linea Kawagoe (JR East)
Linea Kawaguchiko (Fuji Kyuko)
Ferrovia rapida longitudinale di Kawasaki (Ufficio dei trasporti della città di Kawasaki) In progetto
Linea principale Keihan (Ferrovie Keihan)
Linea Keihanna (Ferrovie Kintetsu)
Linea Keihin-Tōhoku (nome comune JR East)
Linea Keikyū principale (nome comune Keikyu)
Linea Keiō (Keiō Corporation)
Nuova linea Keiō (nome comune Keiō Corporation)
Linea Keisei principale (nome comune Ferrovie Keisei)
Linea Keishin (Ferrovie Keihan)
Linea Keiyō (JR East)
Linea Kengun (Tram di Kumamoto)
Linea Kesennuma (JR East)
Linea Kibi (JR West)
Linea Kikuchi (Tram di Kumamoto)
Linea Kinokuni (nickname; JR West)
Linea Sangi-Kintetsu (Sangi Railway)
Linea Kinugawa (Ferrovie Tōbu)
Linea Kiryū (Ferrovie Tōbu)
Linea principale Kisei (JR Central, JR West)
Linea Kishigawa (Wakayama Electric Railway)
Linea Kishin (JR West)
Linea Kishū (Kishu Railway)
Linea Kisuki (JR West)
Linea Kita-Alps (nickname; JR East, JR West)
Diramazione Kita-Ayase (nome comune Tokyo Metro)
Linea Kita-Matsue (Ichibata Electric Railway)
Linea Kitame (nome comune Shimabara Railway)
Linea Kitakami (JR East)
Linea Kitano (Keifuku Electric Railroad)
Linea Kitaōji (nome comune merci; Japan Freight Railway Company)
Linea Kita-Riasu (Sanriku Railway)
Linea Kitto (JR Kyūshū)
Linea JR Kōbe (nickname; JR West)
Linea Kōbe principale (Ferrovie Hankyū)
Linea Yokohama Minatomirai Kodomonokuni (Yokohama Minatomirai Railway Company (services), Ferrovie Keikyū (tracks))
Linea Kōen-Toshi (Kobe Electric Railway)
Linea Koizumi (Ferrovie Tōbu)
Linea Kokubunji (Ferrovie Seibu)
Linea Kokura (Kitakyushu Urban Monorail)
Linea Kokusai Bunka Kōen Toshi (Osaka Rapid Railway)
Linea Komaki (Ferrovie di Nagoya)
Linea Kominato (Kominato Railway)
Linea Kōnan ( Ferrovia Kōnan)
Linea Kosaka (merci; Kosaka Smelting & Refining)
Linea Kosei (JR West)
Linea Kōtō (merci; Mizushima Rinkai Railway)
Linea Kotohira (Takamatsu-Kotohira Electric Railroad)
Linea Kōtoku (JR Shikoku)
Linea Koumi (JR East)
Linea Kōwa (Ferrovie di Nagoya)
Linea Kōya (Ferrovie Nankai)
Linea Kōyō (Ferrovie Hankyū)
Linea Kūkō (Metropolitana di Fukuoka)
Linea Kūkō (Keikyu)
Linea Kūkō (nickname; JR Kyūshū)
Linea Kūkō (Ferrovie di Nagoya)
Linea Kūkō (Ferrovie Nankai)
Linea Kurama (Eizan Electric Railway)
Linea Kure (JR West)
Linea Kureha (Toyama Chihō Railway)
Linea Kurihama (Keikyu)
Linea Kurihara Den'en (Kurihara Den'en Railway) Closed
Ferrovia della Valle di Kurobe (nome comune Kurobe Gorge Railway)
Linea Kururi (JR East)
Linea Kusatsu (JR West)
Linea Kuzuryū (nickname; JR West)
Linea Kyōto (Ferrovie Kintetsu)
Linea JR Kyōto (nickname; JR West)
Linea principale Kyōto (Ferrovie Hankyū)
Linea principale Kyūdai (JR Kyūshū)
Kyūshū Shinkansen (JR Kyūshū)

L
Le linee con soli numeri, come "Linea 2" sono visualizzate nella sezione "numeri" nella pagina Linee ferroviarie giapponesi (A-I).
Linimo (nickname; Linimo)

M

Linea principale (Rete tranviaria di Hakodate)
Linea principale (Ferrovie Hanshin)
Linea principale (Hiroshima Electric Railway)
Linea principale (Keikyu)
Linea principale (Ferrovie Keisei)
Linea principale (Kurobe Gorge Railway)
Linea principale (Nagasaki Electric Tramway)
Linea principale (Ohmi Railway)
Linea principale (Ferrovie Sagami)
Linea principale (Sanyo Electric Railway)
Linea principale (Toyama Chihō Railway) (Railway)
Linea principale (Toyama Chihō Railway) (Tramway)
Linea Maizuru (JR West)
Linea Man'yō (nickname; Man'yo Line)
Linea Marunouchi diramazione (Tokyo Metro)
Linea Marunouchi (Tokyo Metro)
Linea Meguro Line (Ferrovie Keikyū)
Linea Meijō (nome comune Ufficio dei trasporti Città di Nagoya)
Linea Meikō (nome comune Ufficio dei trasporti Città di Nagoya)
Linea Meishō (JR Central)
Metro Seven (operatore non confermato) In progetto
Linea Midōsuji (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Mikajiri Line (merci; Chichibu Railway)
Linea Mikawa (Ferrovie di Nagoya)
Ferrovia Miki Linea Miki (Miki Railway Company)
Linea Mikuni Awara (Echizen Railway)
Linea Minami (Hiroshima Electric Railway)
Linea Minami-Alps (nickname; Oigawa Railway)
Linea Minamime (nome comune Shimabara Railway)
Linea Minami-Ōsaka (Ferrovie Kintetsu)
Linea Minami-Riasu (Sanriku Railway)
Linea Minato (Hitachinaka Kaihin Railway)
Linea Minatomirai 21 (Yokohama Minatomirai Railway Company)
Linea Minatomirai (nome comune Yokohama Minatomirai Railway Company)
Linea Mine (JR West)
Linea Minobu (JR Central)
Linea Minoo (Ferrovie Hankyū)
Linea Misumi (JR Kyūshū)
Linea Mita (Toei)
Linea Mito (JR East)
Linea Miyafuku (Ferrovie Kita-Kinki Tango)
Linea Miyajidake (nome precedente. Ferrovie Nishi-Nippon)
Linea Miyajima Line (Hiroshima Electric Railway)
Linea Miyazaki Kūkō (JR Kyūshū)
Linea Miyazu (Ferrovie Kita-Kinki Tango)
Linea Mizue (merci; Kanagawa Rinkai Railway)
Ferrovia Mizuma (Linea Mizuma)
Linea principale Mizushima (Mizushima Rinkai Railway)
Monorotaia Monkey Park (Ferrovie di Nagoya)
Linea Mooka (Mooka Railway)
Ferrovia Mori to Mizu to Roman no Tetsudō (The Railway of Forest, Water and Romance) (nickname; JR East)
Diramazione Motoyama (nome comune JR West)
Linea Mugi (JR Shikoku)
Linea Mukogawa (Ferrovie Hanshin)
Linea principale Muroran (JR Hokkaidō)
Linea Musashino (JR East)
Myōken Line (Ferrovie Nose)

N

Linea Nagahori Tsurumi-ryokuchi (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Nagano (Ferrovie Kintetsu)
Linea Nagano (Nagano Electric Railway)
Nagano Shinkansen (nickname; JR East)
Linea Nagao (Takamatsu-Kotohira Electric Railroad)
Linea principale Nagasaki (JR Kyūshū)
Linea Nagoya (Ferrovie Kintetsu)
Linea Nagoya principale (Ferrovie di Nagoya)
Linea Nakamura (Tosa Kuroshio Railway)
Linea Nakanoshima (Ferrovie Keihan) Under construction
Linea Namba (Ferrovie Kintetsu)
Linea Namboku (Ufficio dei trasporti della città di Sapporo)
Linea Namboku (Ufficio dei trasporti della città di Sendai)
Linea Namboku (Tokyo Metro)
Linea Nambu (JR East)
Linea Nambu diramazione (nome comune JR East)
Linea Nan (Linea sud) (merci; Akita Rinkai Railway)
Linea Nanakuma (Metropolitana di Fukuoka)
Linea Nanao (Noto Railway)
Linea Nanao (JR West)
Linea Naniwasuji (operatore non confermato) In progetto
Linea principale Nankai (Ferrovie Nankai)
Linea Nankō (merci; Nagoya Rinkai Railway)
Linea Nankō Port Town (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea di collegamento Nankō-Minato-Ku (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
LineaNankō-Minato-Ku Technoport (Ufficio municipale dei trasporti di Osaka)
Linea Nara (Ferrovie Kintetsu)
Linea Nara (JR West)
Linea Narita (JR East)
Nuova ferrovia rapida di Narita (Ferrovie Keisei (servizi), Narita Rapid Rail Access (tracks) ) 
Linea Naruto (JR Shikoku)
Linea Negishi (JR East)
Linea principale Nemuro (JR Hokkaidō)
New Shuttle (nickname; Saitama New Urban Transit)
Linea Nichinan (JR Kyūshū)
Nihonkai Jūkan Line (nome di gruppo che include tutte le linee JR che corrono lungo il litorale del Mar del Giappone di JR East e JR West)
Linea Nikkō (JR East)
Linea Nikkō (Ferrovie Tōbu)
Linea principale Nippō (JR Kyūshū)
Nippori-Toneri Liner (Tokyo Metropolitan Subway Construction Company (realizzatore), operato da Toei.) 
Linea Nishi-Futō (merci; Mizushima Rinkai Railway)
Linea Nishihino (nome comune Ferrovie Kintetsu)
Linea Nishikajima (nome comune Enshu Railway)
Linea Nishikigawa Seiryū (Nishikigawa Railway)
Linea Nishi-Kyūshū (Ferrovia di Matsuura)
Linea Nishi-Nagoyakō (Nagoya Seaside Rapid Railway)
Linea Nishio (Ferrovie di Nagoya)
Linea Nishi-Ōsaka (Ferrovie Hanshin)
Linea Nissei Line (Ferrovie Nose)
Linea Noda (Ferrovie Tōbu)
Linea Nord (traduzione; merci; Akita Rinkai Railway)

O

Linea Ōarai-Kashima (Ferrovie Kashima Rinkai)
Linea Obama (JR West)
Linea Odawara (Ferrovie Odakyū)
Linea Ōedo (Toei)
Linea Ōfunato (JR East)
Linea Oga (JR East)
Linea Oga Namahage (nickname; JR East)
Linea Ogose (Ferrovie Tōbu)
Linea Ōigawa principale (Ferrovia Ōigawa)
Linea Ōimachi (Ferrovie Keikyū)
Linea Ōito (JR East, JR West)
Diramazione Ōkawa (nome comune JR East)
Monorotaia di Okinawa (Monorotaia urbana di Okinawa)
Linea Oku-no-Hosomichi Mogamigawa (nickname; JR East)
Linea Oku-no-Hosomichi Yukemuri (nickname; JR East)
Linea Ōminato (JR East)
Linea Ōmiya (nome comune Ferrovie Tōbu)
Linea Ōmori (Rete tranviaria di Hakodate)
Linea Ōmura (JR Kyūshū)
Linea Onoda (JR West)
Linea Kintetsu Ōsaka (Ferrovie Kintetsu)
Linea Ōsaka Higashi (JR West) 
Linea Circolare di Ōsaka (JR West)
Monorotaia di Ōsaka (Ferrovia rapida di Osaka)
Linea Oshiage (Ferrovie Keisei)
Linea Ōta (nome comune Ferrovie Tōbu)
Linea Ōtemachi (Ferrovie Iyo)
Linea Ōtō (Ferrovie Keihan)
Linea Ōtsu (Nome di due linee unificate: linea Keishin e linea Ishiyama Sakamoto. Ferrovie Keihan)
Linea Ōtsuki (Fuji Kyuko)
Linea principale Ōu (JR East)
Linea Ōme (JR East)
Diramazione Ōura (Nagasaki Electric Tramway)
Linea Ōwani (Ferrovia Kōnan)

P
Peach Liner (nickname; Nuovo transito Tōkadai) Chiuso
Linea fase 1 (Ufficio dei trasporti della città di Kagoshima)
Linea fase 2 (Ufficio dei trasporti della città di Kagoshima)
Linea Port Island (Kobe New Transit)

 Lista J